Милан Ненадић се може одности на:

 Милан Ненадић (рвач), југословенски рвач (1943);
 Милан Ненадић (књижевник), српски књижевник (1947—2021).